Modéer oder Modeer ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Modeer (1739–1799), schwedischer Gelehrter
 Kjell Åke Modéer (* 1939), schwedischer Jurist